

Geografia
Satriano di Lucania, comune della Basilicata chiamato Pietrafesa fino al 1887.

Personaggi
Giovanni De Gregorio, pittore seicentesco detto anche Pietrafesa.